Всички владетели на Кувейт са от фамилията ал-Сабах. Управляват от 1752 г., а от 1961 носят титлата емир.

!